Schlangenbach ist der Name folgender Fließgewässer in Deutschland:

 Schlangenbach (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl vor Windsfeld, Gemeinde Dittenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schlangenbach (Humsterbach), rechter Zufluss des Humsterbachs (zum Kohlbach) in Kürnbach, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Schlangenbach (Ohmbach), linker Zufluss des Ohmbachs bei Herrschweiler, Gemeinde Herschweiler-Pettersheim, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Schlangenbach (Regnitz), rechter Zufluss der Regnitz bei Baiersdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Schlangenbach, Mittellaufname des Welplagebachs (Unterlaufname) von Friedrichsdorf bis zum Flughafen Gütersloh, Stadt Gütersloh, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schlangengraben
 Schlangentalbach